Slutspelet i Royal League 2006/2007 spelades mellan den 1 och 15 mars 2007. Det som skiljde sig i år från fjolårets säsong var att alla matcher i slutspelet spelades i ett enkelmöte, jämfört med tidigare dubbelmöte (hemma och borta), finalen spelades dock som tidigare i en direkt avgörande match.
Finalen spelades mellan de danska storklubbarna Brøndby IF och FC Köpenhamn på Brøndby Stadion i Brøndby, finalen vanns av Brøndby IF med 1–0.

Matcher

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Brøndby IF mot SK Brann

Vålerenga IF mot Helsingborgs IF

Odense BK mot Lillestrøm SK

IF Elfsborg mot FC Köpenhamn

Semifinaler

FC Köpenhamn mot Helsingborgs IF

Brøndby IF mot Odense BK

Final

Källor
Rsssf.no

Royal League 2006/2007